Baixir forma part del nom de molts personatges:

 Omar al-Bashir, president del Sudan
 Bashir Shihab II, emir del Líban
 Baixir ibn Sad, medinès, company del profeta Muhàmmad
 An-Numan ibn Baixir, primer governador de Maarat an-Numan, Síria
 Julian Bashir, personatge fictici de Star Trek: Deep Space Nine
 Marie Bashir, governadora de Nova Gal·les del Sud, Austràlia

Vegeu també, vinculat a aquest nom:
 Vals Im Bashir, pel·lícula d'animació israeliana

Referències